Борис Галантер:
 Галантер, Борис Ефимович (1914—2000) — российский советский критик, литературовед, репортёр.
 Галантер, Борис Давидович (1935—1992) — российский советский кинорежиссёр, сценарист и оператор.